Vayres ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Vayres (Gironde) im Département Gironde
 Vayres (Haute-Vienne) im Département Haute-Vienne
 Vayres-sur-Essonne im Département Essonne

Gewässername:
 Vayres (Fluss), Fluss in Frankreich (Département Haute-Vienne), Nebenfluss der Grêne